Als Meteor-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von Torpedokanonenbooten der Österreichischen Marine, siehe Meteor-Klasse (1887)
 eine Klasse von Avisos der Kaiserlichen Marine, siehe Meteor-Klasse (1890)